Marina South Pier (metrostation) - metrostation in Singapore
 Marina South Pier (pier) - pier in Singapore, naamgever van bovenstaand metrostation